Андре Тьелльман (, 6 мая 1906, Париж — 20 февраля 1976, Париж) — французский шахматист и крупный чиновник. Двукратный чемпион Франции (1962 и 1963 гг.; в чемпионате 1963 г. поделил 1—2 места с Г. Маццони и получил звание чемпиона по дополнительным показателям). Серебряный призер чемпионатов Франции 1931 и 1952 гг. Бронзовый призер чемпионатов Франции 1951, 1955 и 1964 гг. Победитель командного чемпионата Франции 1952 г. в составе команды парижского клуба «Каисса». Серебряный призер чемпионата Парижа 1968 г. В составе сборной Франции участник четырех шахматных олимпиад.

Научился играть в шахматы в возрасте 17 лет.

В июле 1971 г. при введении системы Эло получил рейтинг 2300 (по нынешней шкале это соответствует уровню мастера ФИДЕ).

Состоял на государственной службе. После окончания Национальной школы заморских территорий работал на административных должностях во французских колониях. Вершина карьеры — должность префекта Мадагаскара.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Тьелльмана в базе Chessgames
 Личная карточка А. Тьелльмана на сайте 365Chess
 Биография А. Тьелльмана: Biographie на сайте heritageechecsfra.free.fr

Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Чиновники Франции